Chaudefontaine puede referirse a: 

 Chaudefontaine, comuna francesa situada en Doubs.
 Chaudefontaine, comuna francesa situada en Marne.